|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2017 vond plaats van maandag 20 tot en met zaterdag 25 februari 2017 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de zeventiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2017. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sara Errani moest vanwege een blessure forfait geven.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door latere winnares.

De Oekraïense Elina Svitolina won het toernooi – in de finale versloeg zij de Deense Caroline Wozniacki.

De Belgische Elise Mertens, die zich met succes door het kwalificatietoernooi had geslagen, bereikte in de hoofdtabel de tweede ronde. Daarin werd zij verslagen door de Poolse Agnieszka Radwańska.

De Nederlandse Kiki Bertens verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdigsters Chuang Chia-jung en Darija Jurak besloten dit jaar niet als team deel te nemen. Chuang Chia-jung speelde aan de zijde van Zheng Saisai - zij verloren in de eerste ronde. Darija Jurak nam deel aan de zijde van Anastasia Rodionova - zij verloren in de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Caroline Garcia en Kristina Mladenovic, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Chan Hao-ching en Jaroslava Sjvedova.

Het als tweede geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zesde geplaatste koppel Andrea Hlaváčková en Peng Shuai in de match-tiebreak. Het was hun negende gezamenlijke titel. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.

De Belgische Elise Mertens en Aleksandrina Naydenova (Bulgarije) strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden bereikten de tweede ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor Sania Mirza en Barbora Strýcová.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Dubai 2017
Dubai